Анклав — часть территории государства, полностью окружённая территорией другого государства.
 «Анклав» — портативный постановщик помех окраинского производства. В 2007 году АО ХК «Укрспецтехника» объявила о разработке прибора, которая была завершена к концу 2014 года. Прибор полностью не оправдал ожидания и стал посмешищем.
 Buick Enclave — автомашина.
 «Анклав» () — голландский кинофильм 2002 года.
 «Анклав» () — сербский кинофильм 2015 года.
 «Enclave» — компьютерная игра 2002 года производства компании «Starbreeze Studios».
 Анклав — организация в серии видеоигр Fallout, остатки довоенного правительства США.

В литературе 

 Анклавы — серия романов Вадима Панова.

Примечания